Les élections municipales françaises de 2008 ont eu lieu le 9 et . Le département du Finistère comptait 283 communes, dont 56 de plus de  habitants où les conseillers municipaux étaient élus selon un scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

Maires sortants et maires élus

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Bannalec 
 Maire sortant : Yvon Le Bris (PS), ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Brest 
 Maire sortant : François Cuillandre (PS)
 55 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Briec 
 Maire sortant : Jean-Paul Le Pann (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Carhaix-Plouguer 
 Maire sortant : Christian Troadec (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Châteaulin 
 Maire sortante : Yolande Boyer (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Châteauneuf-du-Faou 
 Maire sortant : Christian Ménard (UMP)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Cléder 
 Maire sortant : Jean-Luc Uguen (DVG), ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Clohars-Carnoët 
 Maire sortant : René Le Floc'h (UMP)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Concarneau 
 Maire sortant : Gilbert Le Bris (PS), ne se représente pas
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Crozon 
 Maire sortant : Jean Cornec (DVG, app. PS), ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Douarnenez 
 Maire sortante : Monique Prévost (DVG, app. PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Ergué-Gabéric 
 Maire sortant : Jean-Pierre Huitric (PS), ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Fouesnant 
 Maire sortant : Roger Le Goff (UMP)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Gouesnou 
 Maire sortant : Jean-Paul Glémarec (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Guilers 
 Maire sortant : Michel Billet (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Guipavas 
 Maire sortant : Henri Pallier (UMP), ne se représente pas
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Landerneau 
 Maire sortant : Jean-Pierre Thomin (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Landivisiau 
 Maire sortant : Georges Tigréat (UMP)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Lannilis 
 Maire sortant : Jean-Louis Kerboull (DVD, app. UMP), ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Le Relecq-Kerhuon 
 Maire sortant : Marcel Dantec (UMP), ne se représente pas
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Lesneven 
 Maire sortant : Jean-Yves Le Goff (UMP)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Locmaria-Plouzané 
 Maire sortante : Viviane Godebert (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Loctudy 
 Maire sortant : Joël Piété (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Moëlan-sur-Mer 
 Maire sortant : René Haidon (UMP), ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Morlaix 
 Maire sortant : Michel Le Goff (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Penmarc'h 
 Maire sortante : Jacqueline Lazard (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Plabennec 
 Maire sortant : Louis Coz (UMP), ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Plomelin 
 Maire sortant : Yves Rohou (DVD), ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Plonéour-Lanvern 
 Maire sortant : Michel Canévet (MoDem)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Ploudalmézeau 
 Maire sortante : Marguerite Lamour (UMP)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Ploudaniel 
 Maire sortant : Joël Marchadour (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Plouescat 
 Maire sortant : Jérôme Blonz (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Plougastel-Daoulas 
 Maire sortant : Dominique Cap (UMP)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Plouguerneau 
 Maire sortant : André Lesven (MoDem)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Plouhinec 
 Maire sortant : Jean-Claude Hamon (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Plouigneau 
 Maire sortant : Joseph Urien (UMP)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Plourin-lès-Morlaix 
 Maire sortant : Jacques Brigant (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Plouzané 
 Maire sortant : Yves Pagès (MoDem)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Pont-l'Abbé 
 Maire sortant : Thierry Mavic (UMP)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Quimper 
 Maire sortant : Alain Gérard (UMP), ne se représente pas
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Quimperlé 
 Maire sortant : Daniel Le Bras (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Riec-sur-Bélon 
 Maire sortant : Jean-Yves Kersulec (DVG), ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Roscoff 
 Maire sortant : Joseph Seité (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Rosporden 
 Maire sortant : Gilbert Monfort (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Saint-Martin-des-Champs 
 Maire sortant : René Fily (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Saint-Pol-de-Léon 
 Maire sortant : Adrien Kervella (UMP), ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Saint-Renan 
 Maire sortant : Bernard Foricher (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Scaër 
 Maire sortante : Jeanne-Yvonne Triché (UMP)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Trégunc 
 Maire sortant : Jean-Claude Sacré (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections municipales de 2001 dans le Finistère
 Élections municipales de 2014 dans le Finistère
 Élections municipales françaises de 2008
 Élection municipale française
 Politique dans le Finistère
 Liste des communes du Finistère

Finistère
municipales, 2008